Ptolemej I. Soter (367. pr. Kr. – 283. pr. Kr.), vojskovođa Aleksandra Velikog, kasnije egipatski kralj (305. pr. Kr. – 285. pr. Kr.) i osnivač dinastije Ptolemejevići
Klaudije Ptolomej (grčki: ; iza 83. – 161.), matematičar, zemljopisac, astronom